Hills (Iowa)
Hills (Minnesota)
The Hills

Desambiguação